Uwielbienie (nabożeństwo)
 Uwielbienie po Komunii